Uspenka (russisch und ukrainisch ) heißen folgende Orte:

Dörfer in Kasachstan:
 Uspenka (Nordkasachstan), im Gebiet Nordkasachstan 
 Uspenka (Ostkasachstan), im Gebiet Ostkasachstan 
 Uspenka (Pawlodar), im Gebiet Pawlodar, Verwaltungszentrum eines Audany/Rajons 
 Uspenka (Westkasachstan), im Gebiet Westkasachstan 

in der Ukraine:
 Uspenka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne
 Uspenka (Amwrossijiwka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka
 Uspenka (Buryn), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Buryn
 Uspenka (Mykolajiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Mykolajiwka
 Uspenka (Onufrijiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka
 Uspenka (Sarata)